Moratinos steht für:
 Moratinos (Palencia), Gemeinde in Spanien

Moratinos ist der Name von:
 José Alí Lebrún Moratinos (1919–2001), Erzbischof von Caracas
 Miguel Ángel Moratinos (* 1951), spanischer Diplomat, Jurist und Politiker, seit 2004 Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit in der Regierung Zapatero